Liwia – imię żeńskie
 Liwia Druzylla
 Liwia – trylobit
 Liwia – rów wodny, dopływ jeziora Liwia Łuża